Clavé steht für:
 Clavé, französische Gemeinde im Département Deux-Sèvres

Clavé ist der Familienname folgender Personen:
 André-Joseph Lafitte-Clavé (1740–1794), französischer Militär
 Antoni Clavé (1913–2005), spanischer Maler und Bildhauer
 Josep Anselm Clavé i Camps (1824–1874), katalanischer Komponist, Chorleiter und Politiker
 Maximilian Clavé von Bouhaben (1814–1882), deutscher Rittergutsbesitzer und Parlamentarier
 Pelegrín Clavé (1811–1880), spanischer Maler